Серге́й Авде́ев:
 Авдеев, Сергей Васильевич (род. 1956) — советский космонавт, Герой России.
 Авдеев, Сергей Владимирович (род. ?) — советский и российский борец.
 Авдеев, Сергей Николаевич (род. 1968) — российский пульмонолог, академик РАН.
 Авдеев, Сергей Павлович (1891—1917) — русский штабс-капитан, герой Первой мировой войны, дважды кавалер ордена Святого Георгия IV степени.